Maison de la Radio peut faire référence à :

Lieu 

 Maison de la Radio et de la Musique : bâtiment public parisien inauguré en 1963, qui accueille Radio France
 Maison de la Radio : bâtiment public situé à Bruxelles et créée en 1930 ; il a accueilli les studios de l'Institut National de Radiodiffusion (I.N.R.) en Belgique
 Maison de Radio-Canada : bâtiment situé à Montréal construit en 1973 ; il accueille Radio-Canada, la radio-télévision francophone publique du Canada
 Maison de la Radio : bâtiment situé à Strasbourg dans le Bas-Rhin
Maison de la Radio : bâtiment de Saint-Pétersbourg en Russie, construit en 1912-14; il accueille toujours les studios de Radio Saint-Pétersbourg. 
  : bâtiment situé à Athènes en Grèce

Cinéma 

 La Maison de la radio, film documentaire réalisé par Nicolas Philibert en 2013